Остафьево — посёлок в Новомосковском административном округе Москвы  (до 1 июля 2012 года в составе Подольского района Московской области). Входит в состав поселения Рязановское.

Население 
Согласно Всероссийской переписи, в 2002 году в посёлке проживало 1209 человек (568 мужчин и 641 женщина); преобладающая национальность — русские (90%). По данным на 2005 год в посёлке проживало 1069 человек.

Расположение 
Посёлок Остафьево расположен примерно в 9 км к северо-западу от центра города Подольска. Ближайшие населённые пункты — деревня Никульское и село Остафьево.

Рядом с посёлком расположен аэропорт Остафьево.

Здесь находится Управление (штаб) МА ВМФ (микрорайон «Гарнизон Остафьево»).

Примечания 

Населённые пункты Новомосковского административного округа